

Geografia

Valley Hill (Mississippi)
Valley Hill (Carolina del Nord)